KHJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kauhajoki (Finlandia)